Cylindrobasidium — рід грибів родини Physalacriaceae. Назва вперше опублікована 1974 року.

Класифікація 
До роду Cylindrobasidium відносять 12 видів:

Примітки

Джерела 
 Jülich, W. 1974. The genera of the Hyphodermoideae (Corticiaceae). Persoonia. 8(1):59-97 - P.72

Роди грибів
Агарикоміцети